Agote bezeichnet:
 Agote (Buenos Aires), Ort in Argentinien
 Cagots in spanischer Sprache

Agote ist der Familienname folgender Personen:
 Hernán Agote (* 1937), argentinischer Bobsportler
 Luis Agote (1868–1954), argentinischer Mediziner